BVN steht für:
 BVN, niederländischsprachiger öffentlich-rechtlicher Fernsehsender
 BVN, Verzeichnisnummer für die Werke des dänischen Komponisten Rued Langgaard
 BVN Busverkehr Nordschwarzwald, siehe Rexer (Omnibusunternehmen)
 Albion Municipal Airport (FAA-Code), Flughafen von Albion (Nebraska), Boone County (Nebraska)
 Blasmusikverband Nordrhein-Westfalen
 Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen,
 Bund der Verfolgten des Naziregimes

bvn steht für:
 Buna (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Marienberg-Sprachen in der East Sepik Province in Papua-Neuguinea

Abkürzung